Sergei Koslow ist der Name folgender Personen:

* Sergei Koslow (Produzent) (* 1954), sowjetisch-russischer Filmproduzent 
 Sergei Alexejewitsch Koslow (* 1964), russisch-amerikanischer Kameramann, siehe Sergei Kozlov
 Sergei Grigorjewitsch Koslow (1939–2010), sowjetisch-russischer Schriftsteller und Drehbuchautor 
 Sergei Iwanowitsch Koslow (* 1963), Regierungschef des De-facto-Regimes Volksrepublik Lugansk